Nome de Código: Sintra é uma série policial portuguesa baseada no romance O Mistério da Estrada de Sintra de Eça de Queirós e Ramalho Ortigão transmitida pela RTP, em 2007, de 13 episódios.

Elenco 
 Catarina Wallenstein - Inês Silveira (13 episódios, 2007)
 Diana Costa e Silva - Mariana Silveira (13 episódios, 2007)
 Dinarte Branco - João Dâmaso (13 episódios, 2007)
 Fernando Luís - Duarte Valadas (13 episódios, 2007)
 Margarida Marinho - Teresa Silveira (13 episódios, 2007)
 Paula Guedes - Elizabete (13 episódios, 2007)
 Paulo Filipe - Maia (13 episódios, 2007)
 Susana Félix - Carolina Silveira (13 episódios, 2007)
 Adriano Luz - Ramalho (12 episódios, 2007)
 Ana Bustorff - Isabel (12 episódios, 2007)
 Bruna Di Tullio - Condessa Luísa (12 episódios, 2007)
 José Pedro Vasconcelos - Vasco (11 episódios, 2007)
 James Weber-Brown - Rytmel (11 episódios, 2007)
 Elmano Sancho - Francisco Silveira (10 episódios, 2007)
 Tobias Monteiro - Gonçalo (9 episódios, 2007)
 Ian Velloza - Afonso (8 episódios, 2007)
 Giselle Itié - Carmen (7 episódios, 2007)
 José Wallenstein - Manuel Silveira (6 episódios, 2007)
 Catarina Matos - Mulata (5 episódios, 2007)
 Rogério Samora - Conde Jorge (5 episódios, 2007)
 Daniela Faria - Amélia (4 episódios, 2007)
 Pedro Efe - Armando (4 episódios, 2007)
 Sérgio Grilo - Homem nº2 (4 episódios, 2007)
 Telmo Bento - Simão (4 episódios, 2007)
 Carlos Santos - Advogado (3 episódios, 2007)
 Carlos Sebastião - Homem nº1 (3 episódios, 2007)
 Maya Booth - Teresa (3 episódios, 2007)
 João Matos Albino - Gonçalo (3 episódios, 2007)
 Mafalda Luís de Castro - Mariana (nos anos 1990) (3 episódios, 2007)
 Teresa Tavares - Isabel (nos anos 1980) (3 episódios, 2007)
 Flávio Galvão - Nicázio (3 episódios, 2007)
 Silvia Rizzo - Doente Psiquiátrica (3 episódios, 2007)
 Durval Lucena - Detective Privado (2 episódios, 2007)
 Luís Valente - Manuel, nos anos 80 (2 episódios, 2007)
 João Fonseca - Oficial da Polícia (2 episódios, 2007)
 Edson Silva - Tobias (2 episódios, 2007)
 José Eduardo - Dr. Álvaro Damaso (2 episódios, 2007)
 Joana Brandão - Reporter (2 episódios, 2007)
 António Cerdeira - Ramalho Ortigão (2 episódios, 2007)
 Luís Lucas - Médico (1 episódios, 2007)
 Maria São José - Directora da Galeria de Arte (1 episódio, 2007)
 Victor Rocha - Costa (1 episódio, 2007)
 Telmo Francisco - Mecânico (1 episódio, 2007)
 Sofia Marques - Betty (1 episódio, 2007)
 João Lagarto - Teixeira (1 episódios, 2007)
 Tina Barbosa - Saleswoman (1 episódio, 2007)
 Valerie Braddell - Lady Constance (1 episódio, 2007)

Guia de Episódios 

Séries da RTP
Programas da RTP1
Programas de televisão de Portugal que estrearam em 2007
Programas de televisão de Portugal encerrados em 2007
Séries de televisão de drama de Portugal
Séries de televisão de drama da década de 2000
Programas de televisão em língua portuguesa